«Крепкий орешек» () — серия фильмов-боевиков, начавшаяся фильмом «Крепкий орешек» 1988 года, основанным на романе 1979 года «» Родерика Торпа. Все пять фильмов сосредоточены на персонаже Джоне Макклейне (Брюс Уиллис) — нью-йоркском детективе полиции, сражающемся с группами террористов в каждом эпизоде. Также существует несколько видеоигр, основанных на фильмах, и серии комиксов, выпущенных в августе 2009 года.

Фильмы 
 Крепкий орешек (1988) — адаптация романа «» Родерика Торпа.
 Крепкий орешек 2 (1990) — основан на романе «» .
 Крепкий орешек 3: Возмездие (1995) — экранизация сценария под названием «Саймон говорит» Джонатана Хенсли.
 Крепкий орешек 4.0 (2007) — основан на статье из журнала Wired «Прощай, оружие» Джона Карлина.
 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (2013)

Персонажи

Прочие форматы

Видеоигры 
 Die Hard на Nintendo Entertainment System
 Die Hard на MS-DOS
 Die Hard 2: Die Harder на Amiga
 Die Hard Arcade на игровых автоматов и Sega Saturn
 Die Hard Trilogy на ПК, PlayStation и Saturn
 Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas на ПК и PlayStation
 Die Hard: Nakatomi Plaza на ПК
 Die Hard: Vendetta на Nintendo GameCube, Xbox и PlayStation 2

Комиксы 
В мае 2009 года Boom! Studios объявила, что она будет выпускать серию комиксов «Крепкий орешек», которая будет являться приквелом к первому фильму. Действие сюжета комикса происходит в 1976 году и рассказывает о Джоне Макклейне — копе-новобранце Департамента полиции Нью-Йорка. Сценарий к комиксу написал Говард Чайкин..
Первый номер комикса «Крепкий орешек: Год первый» был выпущен 30 сентября 2009 года; последний (восьмой) номер комикса был выпущен 12 апреля 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 

Киносерии
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о терроризме